Меркурій — планета Сонячної системи
 Меркурій — давньоримський бог торгівлі
 Меркурій — чоловіче ім'я
 «Меркурій» — український банк
 «Меркурій» — перша пілотована космічна програма США
 «Меркурій» — назва космічного корабля в рамках однойменної програми
 Меркурій-Редстоун-3 — перший пілотований суборбітальний політ США
 Меркурій 13 — група з 13 жінок-пілотів, які бажали стати астронавтами і полетіти в космос за програмою Меркурій
 Меркурій-П — російська автоматична міжпланетна станція для досліджень Меркурія 
 Меркурій — ртуть, хімічний елемент
 Меркурій (бриг) — військовий бриг російського імператорського флоту
 Меркурій Бригинський — православний святий, канонізований Української Православною Церквою
 Меркурій Кесарійський — християнський святий, шанований в лику великомучеників
 Меркурій Печерський — православний святий, чернець Печерського монастиря
 Меркурій Смоленський —  древньоруський православний святий часів середньовіччя
 Меркурій в небезпеці — американський бойовик за участю Брюса Вілліса

Див. також 
 Mercury (значення)